H-3 Sea King, een type helikopter
 Seaking (Pokémon), een pokémonwezen